Il singolare del Warsaw Open 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Venus Williams era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Justine Henin-Hardenne ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 3-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie

  Amélie Mauresmo (Non ha partecipato)
  Svetlana Kuznecova (finale)
  Vera Zvonarëva (secondo turno)
  Patty Schnyder (quarti di finale)

 Elena Bovina (quarti di finale)
 Nathalie Dechy (quarti di finale)
 Kim Clijsters (semifinali)
 Silvia Farina Elia (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Warsaw Open 2005